Viervlak, ruimtelijk figuur
 Tetraeder, uitkijktoren in Bottrop (Duitsland)
 Tetraëdrische moleculaire geometrie in de met name organische chemie. 
 Tetraëder (versperring) een strandversperringsmiddel tegen pantsers en andere voertuigen